Les Élections régionales de 1957 en Styrie (Landtagswahl in der Steiermark 1957) se sont tenues en Autriche dans le land de Styrie, le . 

1957
Styrie
Politique en mars 1957